д’Агессо́ ( или Daguesseau) — французская фамилия. Известные носители:

Семья юристов и политиков 
 
 Агессо, Жозеф Антуан д’ (Joseph Antoine d’Aguesseau, 1679—1744) — французский советник, умер бездетным.